Ка́рия — многозначный термин.

 Кария () — историческая область на юго-западном побережье Малой Азии.
 Кария  — город в Японии.
 Кария, или гикори () — род деревьев семейства Ореховые (Juglandaceae).
 Кария, Мартин (род. 1981) — профессиональный хоккеист, правый нападающий.
 Кария, Пол (род. 1974) — канадский хоккеист.
 Дзин Кария — персонаж анимэ «Блич».
 Кария (гамадриада).